Князь Василий Фёдорович Шуйский по прозвищу Китай (ум. ) — русский государственный и военный деятель из рода Шуйских. Наместник ИванаIII в Новгороде и Пскове.

Василий Фёдорович Шуйский начал службу в Пскове при своём знаменитом отце князе Фёдоре Юрьевиче Шуйском. В 1476 году исполнял поручения великого князя по делу о ссоре псковичей с наместником князем Ярославом Оболенским. Некоторое время был наместником в Торжке, сразу после падения новгородской независимости в 1480—1481 годах был наместником в Новгороде. Участвовал в походе на Ливонию в 1481 году.

Участвовал в походе на Казань в 1487 году. С начала 1491 года наместник великого князя Ивана Великого во Пскове. При нём велось интенсивное строительство каменных храмов. В 1495 году возглавил псковскую рать в походе на Выборг, после которого скончался.

Оставил после себя трёх сыновей — Василия, Дмитрия и Ивана.

Литература 
 Козляков В. Н. Василий Шуйский — : Молодая гвардия, 2007.

Ссылки 
 
 Древний род князей Шуйских на Псковской земле

Военачальники Русского государства
Наместники
Воеводы Торжка
Воеводы Новгорода
Воеводы Пскова
Василий Фёдорович
Участники Русско-казанских войн
Участники Русско-шведской войны 1495—1497